Niemcy:
 Sürth – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Florian Sürth – niemiecki lekkoatleta